Epoca ist die Bezeichnung für:
 Edition Epoca, ein Schweizer Buchverlag
 Epoca (Italienische Zeitschrift), eine italienische Zeitschrift
 Epoca – The Making Of History, ein Schweizer Film
 Época (Zeitschrift), eine brasilianische Zeitschrift
 Epoca (Zeitschrift), eine deutsche Zeitschrift der 1960er Jahre